Novi bezeichnet:
 Novi (Michigan), Stadt im Oakland County, Vereinigte Staaten
 Titularbistum Novi, Bistum der römisch-katholischen Kirche
 Novi (Motor), US-amerikanischer Rennwagenmotor

Novi ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Novi (1930–1997), italienischer Fotograf und Schauspieler
 Charles Novi (1887–1966), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Denise Di Novi (* 1956), US-amerikanische Filmproduzentin
 Jacques Novi (* 1946), französischer Fußballspieler
 Jean Novi de Caveirac (1713–1782), französischer katholischer Kleriker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Herceg Novi
 Novi Grad
 Novi Ligure
 Novi di Modena
 Novi Velia
 Novi Pazar
 Novi Sad
 Novy
 Nowy